Костулены:
 Костулены — село в Унгенском районе Молдавии.
 «Костулены» — молдавский футбольный клуб из села Костулены.